Мертендорф (Наумбург) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Мертендорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.